Термин Амуро-Якутская магистраль (сокращенно АЯМ, аббревиатура традиционно употребляется в мужском роде) может означать:

 Амуро-Якутская железнодорожная магистраль — железнодорожный АЯМ.
 Лена (автодорога) — автомобильный АЯМ.